Plusieurs composés chimiques sont des sulfates d'ammonium. Ce sont tous des sels de l'acide sulfurique  et de l'ammonium .

Ce sont les produits, au moins en principe, d'une réaction chimique entre l'acide sulfurique et l'ammoniac  :
   +   → 

On connaît ainsi trois sulfates d'ammonium :
  ( = 1,  = 1), l'hydrogénosulfate (ou bisulfate) d'ammonium ;
  ( = 1,  = 2), le sulfate d'ammonium proprement dit (ou sulfate de diammonium), présent dans la nature sous la forme du minéral mascagnite ;
  ( = 2,  = 3), l'hydrogénosulfate de triammonium, présent dans la nature sous la forme du minéral letovicite.

Ammonium, sulfate de
Composé de l'ammonium